Münchwilen (Aargau), een plaats in het Zwitserse kanton Aargau
Münchwilen (Thurgau), een plaats in het Zwitserse kanton Thurgau
Münchwilen (district), een district in het Zwitserse kanton Thurgau